Wagner-Gruppe steht für:
 J. Wagner GmbH, ein deutsches Unternehmen, Hersteller von Farbauftragsgeräten und Spezialist für Oberflächenbeschichtungen
 Wagner Group GmbH, ein deutsches Unternehmen, Hersteller von Brandschutzanlagen

Siehe auch:

 Gruppe Wagner, ein privates Sicherheits- und Militärunternehmen mit Verbindungen zum russischen Militärnachrichtendienst